Финал НБА 2012 года — заключительная стадия регулярного чемпионата НБА в сезоне 2011/12 и окончание плей-офф. Чемпионы Восточной конференции «Майами Хит» сыграют с чемпионами Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер». 

Финал НБА проходил с 12 июня по 21 июня. «Оклахома-Сити Тандер» обладал преимуществом своей площадки, так как показатель побед/поражений в сезоне, у них был лучше, чем у финалистов Восточной конференции. 

Сама серия пойдет до четырёх побед по схеме 2+3+2: 1-я, 2-я и при необходимости 6-я и 7-я игры проводятся на площадке «Тандер»; 3-я, 4-я и при необходимости 5-я игры проводятся на площадке «Хит». 

Впервые «Оклахома-Сити Тандер» сыграл в финале НБА после переезда франшизы из Сиэтла в 2008 году. «Майами Хит» в третий раз в истории франшизы выступал в финале НБА и второй год подряд. «Майами Хит» и «Оклахома-Сити Тандер», как и их предшественник «Сиэтл Суперсоникс», впервые встретились в финале. «Майами Хит» стал чемпионом НБА, выиграв в 4-х и проиграв в 1-й играх.

Арены

Предстояние

Плей-офф НБА 2012

Регулярный сезон

Результаты 
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Статистика игроков

Майами Хит 

|-
| align="left" | Джоел Энтони || 1 || 0 || 2.1 || .000 || .000 || .000 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
|-
| align="left" | Шейн Баттье || 5 || 5 || 37.5 || .613 || .577 || .714 || 3.4 || 0.4 || 0.8 || 0.0 || 11.6
|-
| align="left" | Крис Бош || 5 || 4 || 36.6 || .452 || .400 || .882 || 9.4 || 0.2 || 0.6 || 1.2 || 14.6
|-
| align="left" | Марио Чалмерс || 5 || 5 || 36.5 || .442 || .348 || .857 || 2.6 || 4.0 || 1.8 || 0.4 || 10.4
|-
| align="left" | Норрис Коул || 4 || 0 || 11.0 || .333 || .429 || .000 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 3.3
|-
| align="left" | Террел Харрис || 1 || 0 || 3.0 || .000 || .000 || .750 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 3.0
|-
| align="left" | Удонис Хаслем || 5 || 1 || 16.3 || .400 || .000 || .833 || 4.4 || 0.4 || 0.0 || 0.4 || 2.6
|-
| align="left" | Джуван Ховард || 1 || 0 || 3.0 || .000 || .000 || .000 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
|-! style="background:#FDE910;"
| align="left" | Леброн Джеймс || 5 || 5 || 44.1 || .472 || .188 || .826 || 10.2 || 7.4 || 1.6 || 0.4 || 28.6
|-
| align="left" | Джеймс Джонс || 4 || 0 || 10.7 || .500 || .400 || 1.000 || 1.5 || 0.0 || 0.3 || 0.0 || 2.8
|-
| align="left" | Майк Миллер || 5 || 0 || 8.9 || .563 || .636 || 1.000 || 1.8 || 0.4 || 0.2 || 0.2 || 6.2
|-
| align="left" | Ронни Тюриаф || 1 || 0 || 3.0 || .000 || .000 || .000 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
|-
| align="left" | Дуэйн Уэйд || 5 || 5 || 40.6 || .435 || .400 || .775 || 6.0 || 5.2 || 1.4 || 1.2 || 22.6
|}

Оклахома-Сити Тандер 

|-
| align="left" | Коул Олдрич || 1 || 0 || 4.7 || 1.000 || .000 || .000 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 2.0
|-
| align="left" | Ник Коллисон || 5 || 0 || 16.6 || .600 || .000 || .000 || 4.6 || 0.6 || 0.6 || 0.2 || 3.6
|-
| align="left" | Декуан Кук || 3 || 0 || 3.5 || .333 || .000 || .000 || 0.0 || 0.3 || 0.0 || 0.0 || 0.7
|-
| align="left" | Кевин Дюрант || 5 || 5 || 42.6 || .548 || .394 || .839 || 6.0 || 2.2 || 1.4 || 1.0 || 30.6
|-
| align="left" | Дерек Фишер || 5 || 0 || 25.6 || .423 || .357 || 1.000 || 1.6 || 0.8 || 1.0 || 0.0 || 5.6
|-
| align="left" | Джеймс Харден || 5 || 0 || 32.8 || .375 || .318 || .792 || 4.8 || 3.6 || 1.2 || 0.0 || 12.4
|-
| align="left" | Лазар Хэйуорд || 1 || 0 || 4.7 || .500 || .000 || .000 || 2.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 2.0
|-
| align="left" | Серж Ибака || 5 || 5 || 26.3 || .424 || .000 || .636 || 5.2 || 0.8 || 0.4 || 2.0 || 7.0
|-
| align="left" | Ройал Айви || 1 || 0 || 3.0 || 1.000 || 1.000 || .000 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 6.0
|-
| align="left" | Кендрик Перкинс || 5 || 5 || 23.2 || .429 || .000 || .750 || 6.8 || 0.0 || 0.2 || 0.6 || 4.8
|-
| align="left" | Табо Сефолоша || 5 || 5 || 25.9 || .296 || .182 || .833 || 2.0 || 1.0 || 1.4 || 0.8 || 4.6
|-
| align="left" | Рассел Уэстбрук || 5 || 5 || 42.3 || .433 || .136 || .824 || 6.4 || 6.6 || 1.0 || 0.4 || 27.0
|}

Составы команд

Оклахома-Сити Тандер

Майами Хит

Ссылки 
 Финал НБА 2012 на NBA.com
 Финал НБА 2012 на espn.go.com
 

НБА в сезоне 2011/2012
Финал НБА
Июнь 2012 года